Pierrecourt (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Pierrecourt (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté